Brione (Bréscia) — comuna italiana] da província de Bréscia
 Brione (Trento) — comuna italiana da província autónoma de Trento
 Brione (Suíça) — comuna suíça no cantão Ticino
 Brione sopra Minusio — comuna suíça no cantão Ticino

Desambiguação
Desambiguações de topônimos